Forte Sangallo (Civita Castellana)
Forte Sangallo (Nettuno)
Fortezza Sangallo

Pagine correlate 
 Sangallo